Indian Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indian Grove (Michigan)
 Indian Grove (Missouri)
 Indian Grove (North Carolina)
 Indian Grove Township, Illinois

Indian Grove  steht für:
 Indian Grove (Colorado), archäologisches Gebiet im Great-Sand-Dunes-Nationalpark